Села:
 Дацьки — Житомирська область, Житомирський район
 Дацьки — Львівська область, Яворівський район
 Дацьки — Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район